Три метра над небом:

 Три метра над небом — роман итальянского писателя Федерико Моччиа, по которому были сняты 2 фильма:
  — итальянский фильм 2004 года.
 Три метра над уровнем неба — испанский фильм 2010 года.

См. также 
 Я хочу тебя (ит. "Ho voglia di te")
 Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу